Storhån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storhån (Idre socken, Dalarna, 686874-132572), sjö i Älvdalens kommun,  (46,5 ha)
Storhån (Idre socken, Dalarna, 687987-131380), sjö i Älvdalens kommun, 
Storhån (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Storhån (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (42,9 ha)
Storhån (Tännäs socken, Härjedalen, 690885-134124), sjö i Härjedalens kommun,  (13,2 ha)
Storhån (Tännäs socken, Härjedalen, 691325-135440), sjö i Härjedalens kommun,  (11,2 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn